Le mot alcazar signifiant palais, forteresse, présent dans les dictionnaires de langue française, est d'origine espagnole (où il a la forme alcázar) ; le mot espagnol est lui-même issu de l'arabe, et date de l'époque d'Al-Andalus (avant la Reconquista) :  (alqasr, « forteresse », « palais »). Ce mot arabe — qui a aussi donné le mot ksar — provient lui-même du latin castrum (« fort » ou « place forte »).

Les mots alcácer et alcàsser sont ses traductions respectivement en portugais et catalan.

Ce mot est également un nom propre de villes, d'établissements, de personnes, etc. utilisé sous ses formes Alcazar ou Alcázar.

Forteresses ou palais 
Un alcazar est un palais fortifié alliant des qualités militaires et d'agrément :
 alcazar de Jerez de la Frontera ;
 alcazar de Séville, palais fortifié richement décoré situé à Séville, en Espagne ;
 alcazar de Tolède, palais fortifié situé à Tolède, en Espagne, reconverti en académie militaire, puis comme musée militaire ;
 siège de l'alcazar de Tolède, épisode de la guerre d'Espagne qui opposa les forces républicaines aux insurgés du coup d'État militaire des 17 et  ;
 alcazar royal de Madrid, résidence de la famille royale espagnole du  au  ;
 alcazar de Ségovie ;
 alcazar califal de Cordoue, construit à l'époque omeyyade et dont il ne reste que quelques vestiges ;
 alcazar des rois chrétiens de Cordoue, construit au  sur ordre du roi  sur l'emplacement de l'alcazar califal de Cordoue.

Localités 

 Alcácer do Sal, municipalité portugaise de la région Alentejo ;
 Alcázar de San Juan, municipalité espagnole de la Communauté de Madrid ;
 Alcàsser, municipalité espagnole de la province de Valence.

Salles de spectacle 
À partir de la fin du , des salles de spectacle ont pris le nom d'Alcazar, en raison du style de leur décoration qui rappelait le style mauresque des palais espagnols.

Cela a été le cas de nombreux dancings et cabarets de Berlin. Mais, en , le chef de la police politique du Reich promulgua une ordonnance interdisant tout abus de « cette désignation susceptible de soulever l'indignation légitime du peuple allemand », en mémoire des cadets nationalistes de Tolède.

En France, plusieurs salles – aujourd'hui disparues – ont porté ce nom :

à Paris :
 l'Alcazar d'hiver ou Alcazar (1858-1902), café-concert situé rue du Faubourg-Poissonnière ( arr.),
 l'Alcazar d'été (1860-1914), café-concert situé avenue Gabriel  ( arr.),
 l'Alcazar, cabaret parisien ouvert en 1968 rue Mazarine ( arr.) et transformé en restaurant en 1998,
 éphémère nom du Palace (1934 et 1939), situé 8 rue du Faubourg-Montmartre () ;

à Asnières-sur-Seine :
 l'Alcazar est le nom du bistro-salle de bal des parents de l'écrivain Jean Lescure qui le transformèrent en salle de cinéma. Jean Lescure en fit ensuite l'un des premiers ciné-clubs dans les années 1950-1960 dont il confia l'animation à Pierre Etevenon. Cette salle de la banlieue parisienne est toujours en fonctionnement près de la gare d'Asnières ;

à Marseille :
 l'Alcazar de Marseille (1857-1966), salle de spectacle reconvertie en bibliothèque municipale à vocation régionale en 2004.

Films 

 Les Cadets de l'Alcazar, film italien de 1939 ;
 Les Sièges de l'Alcazar, film français de 1989.

Musique 
 Alcazar, groupe musical suédois
 Général Alcazar, musicien français

Patronyme 

 Baltasar del Alcázar (1530-1606), poète espagnol ;
 Joseph Alcazar (1910-1987), footballeur français ;
 Luis Paret y Alcázar (1746-1799), peintre espagnol ;

personnage de fiction :
 général Alcazar, personnage récurrent des Aventures de Tintin.

Recette 
 Alcazar, un gâteau à base de pâte d'amande et de confiture d'abricot dont les croisillons sont inspirés par les voûtes de l'Alcazar de Tolède

Références 

Homonymie de monument